Karola Fryderyka Franciszka Stefania Amalia Cecylia (ur. 5 sierpnia 1833 w Schönbrunn, zm. 15 grudnia 1907 w Dreźnie) – tytularna księżniczka Szwecji, królowa Saksonii.

Karola była córką byłego następcy szwedzkiego tronu, Gustawa von Holstein-Gottorp-Vasa, i Ludwiki Amalii Stefanii, księżniczki Badenii. Przyszła królowa Saksonii była wnuczką Gustawa IV Adolfa, króla Szwecji, obalonego w 1809.

Karola była uznawana za jedną z najpiękniejszych księżniczek w Europie. O jej rękę starał się Napoleon III, cesarz Francuzów, ale ojciec księżniczki kategorycznie sprzeciwił się małżeństwu.

W 1852, wbrew woli ojca, przeszła na katolicyzm. 18 czerwca 1853 wyszła za mąż za Alberta Wettyna, przyszłego króla Saksonii. Małżeństwo było bezdzietne.

Nazywano ją często „ostatnią Wazówną”, co jest błędne, gdyż była równie daleko spokrewniona z Wazami jak członkowie dynastii Bernadotte. Ojciec Gustaw otrzymał tytuł „Prinz von Wasa” od cesarza austriackiego, gdy ze względu na protesty króla Karola XIV Jana Bernadotte musiał zaprzestać używania tytułu „książę Szwecji”. Ostatnią Wazówną była królowa Szwecji Krystyna, zmarła w 1689.

Odznaczenia 
 Order Sidonii (1871, Saksonia)
 Order Olgi (1892, Wirtembergia)
 Order Królowej Marii Luizy (Hiszpania)

Galeria

Przypisy 

Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Damy Orderu Sidonii
Odznaczeni Orderem Olgi
Oldenburgowie
Saksońskie królowe
Urodzeni w 1833
Zmarli w 1907